Le terme anglais  (en français Tour du Millénaire) désigne plusieurs bâtiments à travers le monde :

Millennium Tower 
 La Millennium Tower de Londres, en Angleterre ;
 La Millennium Tower de Francfort, en Allemagne ;
 La Millennium Tower de Hong Kong, en Chine ;
 La Millennium Tower de Tokyo, au Japon ;
 La Millennium Tower de Vienne, en Autriche ;
 La Millennium Tower d'Amsterdam, aux Pays-Bas ;
 La Millennium Tower de Dubaï, aux Émirats arabes unis ;
 La Millennium Tower de Boston, aux États-Unis ;
 La Millennium Tower de San Francisco, aux États-Unis ;

Tour du Millénaire 
 La tour du Millénaire en Belgique ;
 La tour du Millénaire à Rotterdam, aux Pays-Bas ;
 La , appelé aussi tour du Millénaire, à Magdebourg, en Allemagne.

Voir aussi